Borsalino – marka kapeluszy
 Giuseppe Borsalino – włoski przedsiębiorca 
 Borsalino (film) – film gangsterski z Allainem Delonem (1970)
 Borsalino i Spółka – sequel filmu Borsalino (1976)